Milton kan syfta på

 Milton (efternamn) – ett engelskt efternamn och personer med namnet
 Milton (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet
 Milton (häst) – en berömd hopphäst
 Milton (krater) – en krater på Merkurius
 Milton Academy – i Milton, Massachusetts
 Grottmänniskan Milton – en figur i böckerna om Bert Ljung

Geografi

Australien 

 Milton (ort i Australien, New South Wales), Shoalhaven Shire, 
 Milton (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

Kanada 

 Milton, Ontario, countyhuvudort, Halton,

Nya Zeeland 

 Milton, Nya Zeeland, ort, Otago, Clutha District,

Storbritannien 

 Milton (ort i Storbritannien, Skottland), Highland, 
 Milton, Cambridgeshire, ort i England, 
 Milton, Vale of White Horse, ort i Oxfordshire, England, 
 Milton, Cherwell, ort i Oxfordshire, England, { 
 Milton, West Dunbartonshire – en by i Skottland
 Milton of Campsie – en ort i Skottland
 Milton, Staffordshire, ort, England, Stoke-on-Trent

Se även
 Milton Keynes (olika betydelser) – flera platser

USA 

 Milton, Delaware, ort, Sussex County, 
 Milton, Florida, countyhuvudort, Santa Rosa County, 
 Milton, Illinois, ort, Pike County, 
 Milton, Indiana, ort, Wayne County, 
 Milton, Kansas, ort, Sumner County, 
 Milton, Kentucky, ort, Trimble County, 
 Milton, Louisiana, ort, Lafayette Parish, 
 Milton, North Carolina, ort, Caswell County, 
 Milton, West Virginia, ort, Cabell County, 
 Milton, Iowa, ort, Van Buren County, 
 Milton, Massachusetts, ort, Norfolk County, 
 Milton, Maine, ort, Oxford County, 
 Milton, New Hampshire, ort, Strafford County, 
 Milton, New York, Saratoga County, ort, 
 Milton, New York, Ulster County, ort, 
 Milton, Pennsylvania, ort, Northumberland County, 
 Milton, Vermont, ort, Chittenden County, 
 Milton, Wisconsin, ort, Rock County, 
 Milton, Washington, ort, Pierce County, 
 Milton, Georgia, ort, Fulton County,

Se även 
 Milltown

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar